Козловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Руднянском муниципальном районе Волгоградской области. Административный центр — село Козловка.

География 
Расположено в северной части Руднянского района.

Площадь сельского поселения составляет 9229 гектар, из которых 8168 га (по состоянию на 2008 год) приходится на сельхозугодья и 56 га занимает застройка (по состоянию на 2008 год).

Граничит:
 на юге и юго-западе— с Ильменским сельским поселением;
 на западе — с Еланским районом;
 на севере — с Жирновским районом;
 на северо-востоке и востоке — с Лемешкинским сельским поселением;
 на юге-востоке — с Осичковским сельским поселением.

Территорию поселения пересекают следующие балки: Антонникова, Икряная, Королёва, Цибилева, Егоровская.

История 
Козловское сельское поселение образовано 21 декабря 2004 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 969-ОД.

Население

Состав сельского поселения

Администрация 
Глава — Щербина Иван Анатольевич (c 11 октября 2009 года);
Телефон/факс: 8(84453) 7-34-18
Адрес администрации: 403624, Волгоградская область, Руднянский район, с. Козловка, ул. Майская, 49.
e-mail: kozlovkasp@bk.ru

Транспорт 
Протяженность автодорог местного значения — 16,5 км (по состоянию на 2011 год).

Примечания

Ссылки 
 

Муниципальные образования Руднянского района Волгоградской области